De Bundesliga 2001/02 was het 39ste seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 93e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. Borussia Dortmund werd voor de derde keer kampioen van de Bundesliga.

Ontknoping 
Na de 31ste speeldag had Bayer 04 Leverkusen vijf punten voorsprong op de nummer twee en zich geplaatst voor de finale van de DFB-Pokal en de Champions League. De volgende twee speeldagen verloor de club van Werder Bremen en het met degradatie bedreigde 1. FC Nürnberg. Borussia Dortmund nam de leiding over en won op de laatste speeldag van Bremen, waardoor de zege van Leverkusen op Hertha BSC de club niet meer hielp. In de bekerfinale ging Leverkusen met 2-4 kopje onder tegen FC Schalke 04 en ook in de Champions League finale kon de club het niet halen tegen Real Madrid (1-2).

FC Bayern München had de voorbije drie titels gewonnen, maar moest ditmaal genoegen nemen met een derde plaats. Het won in november 2001 wel de wereldbeker.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2001/02 uitkwamen in de Bundesliga.

Borussia Dortmund

Bijgaand een overzicht van de spelers van Borussia Dortmund, die in het seizoen 2001/02 onder leiding van trainer-coach Matthias Sammer voor de zesde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Duitsland werden.

Zie ook
DFB-Pokal 2001/02
2. Bundesliga 2001/02

Externe links 
 Officiële site van de DFB
 Kicker.de
 Officiële site van de Bundesliga

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2001/02